Жары́к () — село в Ерейментауском районе Акмолинской области Казахстана. Входит в состав Тайбайского сельского округа. Код КАТО — 114641300.

География 
Село расположено в южной части района, на расстоянии примерно 22 километров (по прямой) к югу от административного центра района — города Ерейментау, в 14 километрах к юго-востоку от административного центра сельского округа — аула Тайбай.

Абсолютная высота — 418 метров над уровнем моря.

Ближайшие населённые пункты: село Ельтай — на севере, село Алгабас — на юго-западе.

Население 
В 1989 году население села составляло 374 человек (из них казахи — 100 %).

В 1999 году население села составляло 347 человек (176 мужчин и 171 женщина). По данным переписи 2009 года, в селе проживали 133 человека (74 мужчины и 59 женщин).

Улицы 

 квартал 59
 ул. Бейбитшилик
 ул. Ынтымак

Примечания 

 

 

Населённые пункты по алфавиту
Населённые пункты Ерейментауского района